Táborský est un nom de famille. Les personnes notables avec le nom de famille incluent : 
 Ivo Táborský (né en 1985), footballeur tchèque 
 Miroslav Táborský (né en 1959), acteur tchèque 
 Vladimír Táborský (né en 1944), footballeur et entraîneur tchèque à la retraite 
Pages avec des traductions non relues